CB – skrót oznaczający CB radio
 CB – francuskie oznaczenie wojskowe o-chlorobenzylidenomalononitrylu
 CB – skrót dopisywany po nazwiskach osób odznaczonych brytyjskim Orderem Łaźni klasy Kawaler